Cyclura este un gen de reptile din familia Iguanidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Reptile
Cyclura